Юрайт.Статистика — аналитический проект, на ежедневной основе публикующий рейтинги и рэнкинги различных аспектов цифровой трансформации университетов и колледжей России.

История 
Проект был основан в 2020 году во время пандемии коронавируса. Переход российских учебных заведений на дистанционное образование пробудил общественный интерес к процессу цифровой трансформации российского образования. Исследователи образовательной платформы Юрайт в сотрудничестве с университетами представили публичный рэнкинг учебных заведений по цифровой активности. Позднее были запущены другие рэнкинги и рейтинги. В основе статистики лежат цифровые следы пользователей платформы.

Рейтинг цифровой активности 
Объем выборки по состоянию на 25 июля 2022 года составляют 2602 учебных заведения, 321206 студентов, 38331 преподаватель . Учитываются такие параметры как время использования, прохождение тестов, использование заданий студентами и преподавателями, доли (%) активных преподавателей и активных студентов. Данные представлены с разбивкой по уровням обучения (высшее и среднее профессиональное образование), по регионам и отраслям учебных заведений.

Рейтинги позволяют оценить как позиции конкретного учебного заведения  , так и системы образования во всем регионе.

Рэнкинг обучения цифровым компетенциям 
Рэнкинг анализирует участие преподавателей в различных методических вебинарах и программах повышения квалификации по цифровой дидактике. Данные представлены с разбивкой по регионам и отраслям учебных заведений.

Рэнкинг сетевого взаимодействия 
Цифровое сетевое взаимодействие учебных заведений происходит в различных аспектах. Один из аспектов - обмен цифровым учебным контентом. Рэнкинг показывает востребованность учебного контента в российском образовательном пространстве - среди преподавателей и студентов. Данные представлены с разбивкой по организациям (аффилиация авторов), по авторам и по наименованиям учебных курсов. 

На основе рэнкинга присуждается ежегодная премия Выбор вузов России, награждения происходят в университетах авторов-лауреатов.

См. также 
 Глобальный рейтинг Три миссии университета
 Рейтинг вузов Образование в России
 Рейтинг вузов RAEX
 Рейтинг российских вузов Национальное признание

Примечания 

Образование в России
Рейтинги